Николай Иванович Цылов (27 ноября ) — генерал-майор, Виленский городской голова.

Биография 

Родился в 1799 году (в некоторых источниках ошибочно указан 1801 год). Образование получил в 1-м кадетском корпусе, из которого 25 августа 1817 года выпущен прапорщиком в полевую пешую артиллерию на Кавказ.

В кампании 1818 года сражался с горцами за Кубанью и за отличие был награждён орденом св. Анны 4-й степени.

По возвращении с Кавказа служил в 19-й артиллерийской бригаде, в 1849 году был произведён в подполковники и в 1854 году — в полковники, генерал-майор с 31 августа 1863 года.

С 1867 года состоял при Министерстве внутренних дел, в 1868 году назначен на должность Виленского городского головы. В этом качестве принимал активное участие в следственных мероприятиях касательно Польского восстания 1863—1864 годов, о чем оставил подробный дневник. В нём Николай Иванович подробно описал свой быт во время нахождения в Вильно, деятельность военно-следственной комиссии по политическим делам. А также упомянул о выполнении смертных приговоров над такими участниками восстания 1863-1864 гадов как Сигмунт Сераковский, Болеслав Колышко и др.

С 1870 года вновь был назначен состоять при Министерстве внутренних дел с отчислением в распоряжение генерал-губернатора Северо-Западного края. В 1878 году прикомандирован к Главному артиллерийскому управлению.

Скончался 27 июня (9 июля) 1879 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Цылов был известен своими картами и атласами Санкт-Петербурга, а также справочными книжками, он состоял членом Русского географического общества.

Среди прочих наград он имел ордена:
 Орден Святого Георгия 4-й степени (26 ноября 1851 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 8726 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова),
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1858 год),
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1864 год),
 Орден Святой Анны 1-й степени (1867 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1870 году).

Избранные сочинения Цылова 
 Алфавитный указатель к отысканию полицейских узаконений. СПб., 1847
 Арифметика, составленная для руководства кандидатов Артиллерийского училища. СПб., 1838
 Атлас города Царского Села. СПб., 1858
 Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга. СПб., 1849
 Городской указатель, или Адресная книга врачей, художников, ремесленников, торговых мест, ремесленных заведений и т. п. на 1849 год. СПб., 1849 (то же на 1850 год)
 Описание улиц Санкт-Петербурга и фамилий домовладельцев к 1863 году. СПб., 1862
 Сборник Распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьёва по усмирению польского мятежа в северо-западных губерниях 1863—1864. Вильна, 1866
 Сигизмунд Сераковский и его казнь. Из дел Виленской следственной комиссии. Вильна, 1867

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа. СПб., 1872
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Кавказской войны
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Члены Русского географического общества до 1917 года
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)